El término Altaria puede referirse a:

 Altaria, producto comercial de Larga Distancia de Renfe, Talgo.
 Altaria, banda musical finlandés.
 Altaria, criatura de Pokémon.